Curacó kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Puelches, kommunhuvudort, La Pampa, 
 Departamento de Curacó, kommun, La Pampa, 

Robotskapade Argentinaförgreningar